Fetus Envy es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense Have Fun Dying.

Fue publicado en el 2006.

Pistas 

Let's Start a Cult
Shame on You
...And Then I Start Again
Trickle Down Drugonomics
I Don't Care if You're a Pisces
The Exorcist Twist
Androgynous Androids
Guilt to Spill
Yellow Cocktail Music
Oblivious
Popularity is for the Birds
Girls Just Wanna Have Fun Dying
Geek System
Sonic Truth
Do You Explode?

Álbumes de Have Fun Dying
Álbumes de 2006
Álbumes en inglés